Landkreis Lüchow-Dannenberg is een landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km². Het is daarmee wat inwoners betreft het kleinste Landkreis van heel Duitsland. Kreisstadt is Lüchow.

Steden en gemeenten 

Lüchow-Dannenberg is sinds 1 november 2006 verdeeld in drie Samtgemeinden met 27 deelnemende gemeenten. Daarnaast zijn er twee gebieden die niet bij een gemeente zijn ingedeeld.

Samtgemeinden met deelnemende gemeenten

bestuurszetel = *

Luchow-Dannenberg
Lüchow